Джей Макки́ (; род. 8 сентября 1977, Кингстон, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, защитник. В настоящее время главный тренер в клубе Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Китченер Рейнджерс»

На драфте 1995 года был выбран в 1 раунде под общим 14 номером командой «Баффало Сейбрз».

1 июля 2006 года Макки присоединился к команде «Сент-Луис Блюз» и подписал контракт на 4 года на сумму 16 миллионов евро.

Статистика

Клубная карьера

Достижения

Командные как игрок 
Канада

Личные 
Юниорская карьера

Ссылки 

 
 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Хоккейные тренеры Канады
Игроки «Садбери Вулвз»
Игроки «Ниагара-Фолс Тандер»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Дандас Реал Маккойс»
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»